Морґауза, королева Лотіанська і Оркнейська — персонаж циклу сказань про короля Артура і лицарів Камелота.

Сім'я 
Морґауза — старша дочка Іґрейни і Ґорлуа, герцога Корнуельського, рідна сестра Елейни з Гарлота і Феї Морґани. Король Артур — її єдиноутробний брат, у чиїй долі вона зіграла фатальну роль.

Роль в легендах 
Її чоловік Лот Оркнейський був одним з дванадцяти бунтівних королів Британії і заклятим ворогом її брата, як втім і вона сама. Морґауза спокусила Артура — і від цього злочинного зв'язку народився син Мордред, якому було призначено знищити все, що створив його батько. Від свого чоловіка вона мала чотирьох синів, які служили Артуру вірною опорою: Ґарет, Аґравейн, Ґахеріс і Ґавейн, найбільш уславлений з цієї четвірки.

Смерть 
Морґауза була жінкою з ненаситними бажаннями і малою часткою розсудливості. Після смерті чоловіка вона зв'язалася з сином його вбивці, Ламораком Валлійським. Сини не пробачили їй цієї зради, і один з них, Ґахеріс, заколов її прямо в ліжку коханця, який пізніше був убитий Мордредом.

Персонажі артуріани
Персонажі за алфавітом